Баньо́лес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-ла-Эстань. Занимает площадь 11,1 км². Население — 18780 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Información y cultura en la capital del Pla de l’Estany
 Mapa de Banyoles

Муниципалитеты Жироны